La temporada 2014 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Rallycross. Comenzó el 3 de mayo en el Circuito de Montealegre y terminó el 23 de noviembre en el Autódromo Rosendo Hernández. El calendario constaba de doce rondas la mayoría de ellas compartidas con el Campeonato de Europa de Rallycross.

Calendario

Equipos y pilotos

Clasificaciones

Campeonato de pilotos 

 Clasificación provisional del campeonato de pilotos, categoría SuperCars.

Campeonato de equipos 
 Clasificación provisional del campeonato de equipos, categoría SuperCars.

Cobertura Televisiva del WRX

Europa  

  Portugal: Sport TV 

  Gran Bretaña: BT Sport

  España: Canal Nitro

Américas 

  Latinoamérica

  Brasil: SporTV (todas las Carreras en vivo por SporTV, SporTV 2 o SporTV 3).

Referencias

Enlaces externos 

Rally en 2014
Temporadas del Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA